Са́́лас () — испанская фамилия. Известные носители:
 Салас, Ада (род. 1965) — испанская поэтесса.
 Салас, Джастин (род. 1982) — американский боец ММА.
 Салас, Иосиф Чма (1937—1977) — католический прелат, епископ Пномпеня.
 Салас, Луис (род. 1998) — чилийский футболист.
 Салас, Марина (род. 1988) — испанская актриса.
 Салас, Марио (род. 1967) — чилийский футболист и тренер.
 Салас, Марсело (род. 1974) — чилийский футболист.
 Салас, Оскар (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Салас Мойя, Оскар (1936—2017) — боливийский профсоюзный и политический деятель.
 Салас, Рейнерис (род. 1987) — кубинский борец вольного стиля, панамериканский чемпион, призёр чемпионатов мира.
 Салас, Франклин (род. 1981) — эквадорский футболист.
 Салас, Хорхе (род. 1942) — аргентинский биатлонист.
 Салас, Хосе Мариано (1797—1867) — мексиканский политик и военный деятель, дважды занимавший пост временного президента Мексики.
 Салас, Юстин (род. 1996) — костариканский футболист.

Составные фамилии 
 Бриндис де Салас, Клаудио Хосе (1852—1911) — кубинский скрипач-виртуоз, прозванный «Чёрным Паганини» и «королём октав».
 Вальдес Салас, Луис Антонио (род. 1965) — мексиканский футболист, полузащитник
 Фернандес Салас, Кристиан (род. 1985) — испанский футболист, защитник клуба «Ди Си Юнайтед».